Kot je lahko:
 kot - pojem v geometriji
 Dvorec Kot, Trstenik, Slovenija

Krajevno ime 
Kot je toponim in/ali ime oz. del imena več naselij in dolin oz. pokrajin:

V Sloveniji 
 Kot na Pohorju, naselje v občini Slovenska Bistrica
 Kot ob Kolpi, naselje v občini Črnomelj
 Kot pri Prevaljah, naselje v občini Prevalje
 Kot pri Rakitnici, naselje v občini Ribnica
 Kot pri Ribnici, naselje v občina Ribnica
 Kot pri Semiču, naselje v občini Semič
 Kot pri Veliki Slevici, naselje v občini Velike Lašče
 Kot, naselje v občini Ig
 Kot, naselje v občini Lendava
 Koti, naselje v mestni občini Novo mesto
 Kot (dolina) - dolina na Gorenjskem

V Avstriji 
Naselja na avstrijskem Koroškem oz. južnem Koroškem.
 Kot, pri Šmihelu, nem. Winkel (Winkl), občina Bistrica pri Pliberku
 Kot, v Selah, nem. Zell-Winkel, občina Sele
 Kot, pri Šentjakobu v Rožu, nem. Winkl, tržna občina Šentjakob v Rožu
 Kot, pri Žitari vasi, nem. Winkel, občina Žitara vas
 Zgornji Kot, nem. Zell-Oberwinkel, občina Sele, Avstrija 
 Radgonski kot, nem. Radkersburger Winkel, mikroregija na avstrijskem južnem Štajerskem